La gare de l'aéroport de Berlin - Terminal 5 (Schönefeld) () est une gare ferroviaire allemande. Elle est située à Schönefeld, dans le Brandebourg, à quelques kilomètres de la limite du Land de Berlin. 

Elle dessert le terminal 5 de l'aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg, ancien aéroport de Berlin-Schönefeld.

Situation ferroviaire

Histoire 
La gare est construite au début de la RDA en 150 jours sur la ligne de la grande ceinture de Berlin et mise en service le . Le , un quai additionnel voit le jour et la gare est desservie par le S-Bahn de Berlin.

Appelée à l'origine gare de l'aéroport de Berlin-Schönefeld (), elle prend son nom actuel le , peu de temps avant la fermeture de l'aéroport de Berlin-Schönefeld et son intégration au sein du nouvel aéroport Willy-Brandt dont il devient le terminal 5.

Jusqu'en octobre 2020, elle était également desservie par les lignes régionales : RE7 Dessau – Bad Belzig – Michendorf – Berlin – Aéroport de Berlin-Schönefeld – Wünsdorf-Waldstadt' ; RB14 Nauen – Falkensee – Berlin – Aéroport de Berlin-Schönefeld ; et RB22 Berlin – Potsdam – Golm – Saarmund – Aéroport de Berlin-Schönefeld - Königs Wusterhausen.

Service des voyageurs

Accueil 
C'est une gare de catégorie 3.

Desserte 
Elle est desservie par les trains circulants sur la ligne 9 et la ligne 45 du S-Bahn de Berlin

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de gares d'aéroport

Liens externes 
 Plan des voies et des environs

Gare dans le Brandebourg
Gare allemande de catégorie 3
Gare mise en service en 1951
Ligne 45 du S-Bahn de Berlin
Ligne 9 du S-Bahn de Berlin
Berlin-Schoenefeld
Zone C des transports en commun de Berlin-Brandebourg